Хомизури — грузинская фамилия. Известные носители:
 
 Хомизури, Георгий Павлович (род. 1942) — специалист в области истории геологии и гражданской истории.
 Хомизури, Николай Иович (1907—1991) — горный инженер, лауреат Сталинской премии (1951).
 Хомизури, Павел Иович (1903—1968) — советский геолог-нефтяник, отец Г. П. Хомизури.